

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Mikulice – część wsi Korniaktów Południowy w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Białobrzegi
 Mikulice – wieś w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Gać 
 Mikulice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Dobra